— дворянский, баронский и графский род.
 Ферзен, Василий Николаевич (1858—1937) — русский морской офицер, вице-адмирал, герой Цусимского сражения.
 Ферзен, Иван Евстафьевич (1739—1800) — российский генерал от инфантерии.
 Ферзен, Карл Рейнхолд фон (1716—1786) — шведский придворный, граф.
 Ферзен, Фредерик Аксель фон (Axel von Fersen the Elder; 1719—1794) — шведский политический деятель, отец Ханса фон Ферзена.
 Ферзен, Ханс Аксель фон (1755—1810) — шведский дипломат и военачальник, сын Фредерика фон Ферзена.
 Ферзен, Эрик Николаевич (1877—?) — пристав Государственной думы в 1912—1917 годах.

Двойная фамилия
 д’Адельсверд-Ферзен, Жак (1880—1923) — французский аристократ шведского происхождения, денди, писатель-символист прекрасной эпохи.
 Примечания